Die 3. U-16-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis zum 24. Juni 1989 in Schottland statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft der Sowjetunion, die sich für dieses Turnier jedoch nicht qualifizieren konnte. Neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien.

Aus dem deutschsprachigen Raum qualifizierte sich allein die Auswahl der DDR unter Trainer Eberhard Vogel für das Turnier. Sie wurde in der Vorrunde Sieger der Gruppe B, schied aber im Viertelfinale gegen Schottland knapp mit 0:1 aus. Einige der Auswahlspieler spielten später in renommierten Bundesligavereinen.

Spielorte 

 Glasgow, Hampden Park: 2 Vorrundenspiele der Gruppe A(inkl. Eröffnungsspiel) und das Endspiel
 Edinburgh, Tynecastle Stadium: 6 Vorrundenspiele der Gruppe D, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale und das Spiel um Platz 3
 Motherwell, Fir Park: 4 Vorrundenspiele der Gruppe A, 1 Viertelfinale und 1 Halbfinale
 Aberdeen, Pittodrie Stadium: 6 Vorrundenspiele der Gruppe B und 1 Viertelfinale
 Dundee, Dens Park: 6 Vorrundenspiele der Gruppe C und 1 Viertelfinale

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Eberhard Vogel

Modus 
 Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-16-WM 1989 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1989
Fußballveranstaltung 1989
Fußball (Schottland)
Sportveranstaltung in Aberdeen
Sportveranstaltung in Edinburgh
Sportveranstaltung in Glasgow
Sport (Dundee)
Sportveranstaltung in Motherwell